Freienberg bezeichnet folgende geographische Objekte:

 Freienberg (Gemeinde Stubenberg), Ortschaft und Katastralgemeinde von Stubenberg, Steiermark

 ein Ortsteil der Gemeinde Sehestedt, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein

Siehe auch:
 Freinberg (Begriffsklärung)
 Freiberg (Begriffsklärung)